Nogometni klub "Miklinovec" (NK "Miklinovec"; "Miklinovec" Koprivnica; "Miklinovec") je nogometni klub iz Koprivnice, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Miklinovec" se natječe u "1. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupske boje su žuta i zelena.

O klubu  
NK "Miklinovec" je osnovan 1978. godine te djeluje u istoimenom dijelu Koprivnice.  
Do 1991. godine, odnosno raspada SFRJ, "Miklinovec" se preteno natjecao u ligama koje je organizirao Nogometni savez općine Koprivnica,  a u samostalnoj Hrvatskoj u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.  
2012. godine su u požaru izgorjele klupske prostorije. 
U spomen na svoja dva bivša nogometaša poginula u Domovinskom ratu klub tradicionalno organizira Memorijalni turnir Jakupić-Kardoš

Uspjesi

nakon 1991.  
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2008./09. 
 drugoplasirani: 2007./08., 2016./17.  

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2005./06. 
 drugoplasirani: 1993./94. (Koprivnica), 2003./04.

do 1991. 
 1. općinska liga Koprivnica 
 drugoplairani: 1982./83. 

 2. općinska liga Koprivnica 
 prvak: 1987./88.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci  
 Koprivnica

Vanjske poveznice 
 Nogometni klub Miklinovec 1978, facebook stranica 
  sofascore.com, NK Miklinovec Koprivnica 
  transfermarkt.com, NK Miklinovec 
 klikaj.hr, nk miklinovec 
 epodravina.hr, nk miklinovec 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB MIKLINOVEC

Izvori 
 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 18. travnja 2021.  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95-97 
 koprivnica.hr, Sportski objekti, pristupljeno 18. travnja 2021. 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "MIKLINOVEC" 
 fininfo.hr, NK "Miklinovec" 
 companywall.hr, NK "Miklinovec" 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji 
Šport u Koprivnici